Aaron Mokoena – ex calciatore sudafricano
Godfrey Khotso Mokoena – lunghista e triplista sudafricano
Lebohang Mokoena – calciatore sudafricano
Naughty Mokoena – ex calciatore sudafricano
Teboho Mokoena – ex calciatore sudafricano